Jméno a příjmení František Králík má více nositelů:

 František Králík (házenkář) (1942–1974) – československý házenkář
 František Králík (politik) (1890–???) – československý politik, poslanec za agrární stranu
 František Králík (malíř) (* 1936) – český malíř a muzejník